Lophotrochozoa é um dos dois ou três grandes grupos de animais protostómios. Inclui os filos listados na secção abaixo.

Este agrupamento surge após a realização de estudos moleculares e da aplicação de métodos cladísticos utilizados na atualidade. Nem todos os zoólogos estão de acordo com este modo de organização do reino animal.

Nos quatro primeiros filos existem grupos que produzem larvas trocóforas, que possuem duas bandas de cílios ao redor da zona medial do corpo. Anteriormente eram tratados dentro dos Trochozoa), juntamente com os artrópodes, que não possuem este tipo de larva, mas que foram considerados parentes próximos dos anelídeos (estes possuem larvas trocóforas) porque ambos têm o corpo segmentados. Não obstante, mostram um grande número de importantes diferenças e os artrópodes são colocados agora entre os Ecdysozoa.

Os outros quatro filos compartilham a presença de um lofóforo, uma coroa de tentáculos ciliados que rodeiam a boca e que lhes dá o nome de lofoforados. A diferença em relação aos demais filos consiste na presença de segmentação radial, e alguns autores consideram-os deuterostómios; mas análises cladísticas baseadas em ARN, colocam-os junto aos Trochozoa. As relações filogenéticas dos diferentes filos não estão ainda claras. Parece também que nem os Lophophorata nem os Trochozoa são grupos monofiléticos, aparecendo misturados entre si em análises cladísticas.

O termo Spiralia foi também usado para designar este extenso grupo, já que inclui todos os animais com segmentação espiral do ovo.

Classificação 
 Trochozoa
 Neotrochozoa
 Mollusca
 Annelida
 Sipuncula (incl Annelida)
 Orthonectida (incl Annelida)
 Parenchymia
 Nemertea
 Platyhelminthes
 Lophophorata
 Brachiopoda
 Phoronida
 Bryozoa
 Kamptozoa
 Entoprocta
 Cycliophora
 Incertae sedis
 Gastrotricha
 Rhombozoa

Filogenia 

Esta é a filogenia de acordo com estudos genéticos recentes:

 }}